Larrousse je nekdanje francosko moštvo Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo med sezonama  in . Največji uspeh je doseglo s tretjim mestom Agurija Suzukija na zanj domači Veliki nagradi Japonske v sezoni 1990. Po sezoni 1994 je moštvo propadlo.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Konstruktorji Formule 1
Larrousse
Športna moštva, ustanovljena leta 1987
Športna moštva, razpuščena leta 1994